John McLachlan peut désigner :

  (1826-1893), évêque catholique écossais ;
  (1840-1915), homme politique néo-zélandais ;
  (1843-1893), architecte écossais ;
  (1873-1930), homme politique socialiste britannique ;
  (né en 1964), compositeur irlandais.